Barra István (1805–1865) orvos, természettudós
 Barra István (1900–1986) biológus, botanikus, szőlőpatológus